Marie-Anne-Christine Quinault, dite  Quinault l'aînée, est une actrice et compositrice française née à Strasbourg le  et morte presque centenaire à Paris en 1791.

Elle débute à l'Académie royale de musique en 1709, puis à la Comédie-Française le . Louis Fuzelier lui confie le rôle de Vénus dans sa comédie Momus fabuliste (1719).

Réputée pour sa beauté, elle se retire prématurément en 1722.

Quinault composa des motets pour la chapelle royale du palais de Versailles. Pour l'un de ces motets, grâce à la bienveillance du duc d'Orléans, elle reçu le premier et seul grand-cordon de l'ordre de Saint Michael jamais donné à une femme.

Note

Liens externes 
 
 
 

  
 

Actrice française de théâtre
Actrice du XVIIIe siècle
Troupe de la Comédie-Française
Naissance à Strasbourg
Naissance dans la province d'Alsace
Naissance en août 1695
Décès en 1791
Décès à Paris